Apogee (englisch „Erdferne“) steht für:

 Apogee (Band), deutsche Rockband
 Apogee, Inc., US-amerikanisches Spezialeffekt-Unternehmen
 Apogee Software Ltd., US-amerikanischer PC-Spieleentwickler, siehe 3D Realms
 Apogee-Teleskop, ein astronomisches Instrument

Siehe auch:
 Apogäum